Stanza – in architettura è una parte di edificio
 Stanza – in diritto tributario è sinonimo di vano catastale
 Stanza – in poesia è una sezione di un poema (in particolare la strofa della canzone).
 Stanza – in informatica è un luogo virtuale in cui sono suddivisi e organizzati servizi telematici (ad esempio la chat), detto anche canale o in inglese channel (spesso abbreviato chan).